Johann Adami kan syfta på:

* 
 Johann Samuel Adami (1638–1713), tysk teolog, skriftställare och språkforskare